Gaocheng bezeichnet:

 Gaocheng (藁城市), Stadt in der chinesischen Provinz Hebei
 Gaocheng (Gaoqing) (高城镇), Großgemeinde im Kreis Gaoqing in der chinesischen Provinz Shandong
 Gaocheng (Litang) (高城镇), Großgemeinde im Kreis Litang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gaocheng (Sui) (高城镇), Großgemeinde im Kreis Sui in der chinesischen Provinz Hubei
 Gaocheng (Wanzai) (高城镇), Großgemeinde im Kreis Wanzai in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gaocheng (Xinfu) (高城乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xinfu in der chinesischen Provinz Shanxi